Normandie FM était une radio privée diffusant en Normandie, sur le nord des Pays de la Loire et à l'ouest de l'Eure-et-Loir. Ayant pour berceau la ville d'Argentan dans le département de l'Orne. Elle diffuse désormais sous 8 fréquences et le studio est à Alençon. Elle a ensuite été reprise par Tendance Ouest.

Historique 

La radio Normandie FM est créée par William de Stoppeleire.

En 2001, la radio commence à diffuser ses programmes sur internet.

Caractéristiques

Notes et références

Article connexe 
 Liste des stations de radio régionales en France

Entreprise ayant son siège dans l'Orne
Entreprise des médias ayant son siège en France
Radio en Normandie
Radio en Pays de la Loire
Radio en Eure-et-Loir
Station de radio à caractère régional en France
Argentan
Alençon
Station de radio en français
Station de radio fondée en 1984
Les Indés Radios